Das Adjektiv palmar bedeutet:
 zur Handfläche gehörend, sie betreffend, handflächenseitig, siehe Lage- und Richtungsbezeichnung an den Gliedmaßen

Palmar als geografischer Name:

Argentinien
 Departamento San Luis del Palmar
 San Luis del Palmar
 Nationalpark El Palmar
Bolivien
 Palmar Chico, Ortschaft im Departamento Tarija
 El Palmar (Beni), Ortschaft im Departamento Beni
 El Palmar (Chuquisaca), Ortschaft in der Provinz Sud Cinti, Departamento Chuquisaca
 El Palmar (Ichilo), Ortschaft in der Provinz Ichilo, Departamento Santa Cruz
 El Palmar (Yungas), Ortschaft in der Provinz Sud Yungas, Departamento La Paz
Costa Rica
 Palmar (Costa Rica)
Deutschland
 Kloster Palmar, Ostfriesland
Kolumbien
 Palmar de Varela
Mexiko
 El Palmar (Chiapas)
 El Palmar (Guerrero)
 El Palmar (Puebla)
 El Palmar (Querétaro)
 El Palmar (Carrillo Puerto), Bundesstaat Veracruz
 El Palmar (Papantla), Bundesstaat Veracruz
 El Palmar (Puente Nacional), Bundesstaat Veracruz
Spanien
 El Palmar
 El Palmar de Vejer
 El Palmar (Teneriffa)
 Palmar de Troya
Uruguay
 Palmar (Uruguay), Ortschaft in Uruguay

Siehe auch
 Villa Rural El Palmar
 Santa Vitoria do Palmar
 Palmar festiva, der Südliche Wacholderprachtkäfer
 Palmara
 Palmaria